Генна́дий Миха́йлов:
 Михайлов, Геннадий Алексеевич (род. 1937) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Михайлов, Геннадий Георгиевич (род. 1937) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.
 Михайлов, Геннадий Игнатьевич (род. 1974) — российский шоссейный велогонщик.